Hochhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Hochhauser (1906–1981), österreichischer Aussteiger
 Anna-Maria Hochhauser (* 1956), österreichische Managerin
 Heinz Hochhauser (* 1947), österreichischer Fußballtrainer
 Johann Hochhauser (1834–1908), österreichischer Rechtsanwalt und liberaler Politiker 

Hochhauser ist der Ortsname von:
 Hochhauser (Gemeinde Holzhausen), Ortsteil von Holzhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich